Андрей Разумовский: Разумовский, Андрей Вадимович (1948—2013) — советский и российский кинопродюсер, кинорежиссёр, актёр.
 Разумовский, Андрей Кириллович (1752—1836) — российский граф, позднее князь.